Aiguier peut désigner :

Nom commun
 Aiguier : en Provence, citerne creusée dans la roche et voûtée de pierres, servant à recueillir les eaux de ruissellement.

Patronyme
 Auguste Aiguier (1814-1865), peintre
 Henri Aiguier (1876-1927), homme politique.